La Puebla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Puebla de Sancho Pérez (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 La Puebla de Híjar, ort, Aragonien, Provincia de Teruel,

USA 

 La Puebla (ort i USA), New Mexico, Santa Fe County, 

Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar